Tweed Island (Australië), een eiland in de Koraalzee aan de oostkust van Australië
 Tweed Island (Canada), voormalige naam van French Island, een eiland voor de westkust van het Canadese eiland Newfoundland